У́лица Во́лкова (бывшая Никольская улица) — улица в историческом центре города Ярославля. Лежит между улицей Кедрова и Народным переулком. Нумерация домов ведётся от Народного переулка.

История 

Никольская улица получила своё название по Никольской Надеинской церкви, построенной в 1620 году купцом Надеем Свешниковым. В XVII—XVIII веках она проходила от Космодемьянской церкви мимо храмов Николо-Надеинского прихода до Варваринской церкви. Согласно «Хронике русского театра» И. С. Носова в 1751 году на Никольской улице располагался регулярный театр Ф. Г. Волкова.

При регулярной перепланировке города 1778 года улица была укорочена и выпрямлена, и стала начинаться от Губернаторского переулка около церкви Рождества Иоанна Предтечи и заканчиваться у Варваринской улицы около церкви Варвары Великомученицы. Направление улицы, непараллельное соседним, было выбрано исходя из расположения уже имевшихся каменных зданий — церквей и дома почтмейстера Попова. В конце XVIII века иногда именовалась также Николо-Надеинской улицей.

В 1-й половине XIX века часть Большой Варваринской была застроена, и Никольская стала заканчиваться у Малой Варваринской улицы. В начале XX века отмечено неофициальное наименование улицы — Потерянная, объяснить которое не представляется возможным.

В 1927 году с очередной волной переименования советскими властями ярославских улиц Никольскую переименовали в улицу Волкова в честь Фёдора Волкова — русского актёра и театрального деятеля. В советское время церкви Рождества Иоанна Предтечи и Варвары Великомученицы были разрушены, на их месте построены жилые дома.

Здания и сооружения 
 № 2 — Жилое здание, построенное в 1937 году по проекту И. Н. Дубова на месте разрушенной церкви Рождества Иоанна Предтечи
 № 3 и 3а — Бывшая усадьба Узденникова—Пошехонова
 № 5 — Школа № 4 им. Н. А. Некрасова
 № 6 — Здание бывшей фабрики Качурова
 № 6а — Бывший дом Клирикова, построенный в первой половине XVIII века
 № 7 — Бывшее здание купцов Шмыровых

См. также 
 Площадь Волкова
 Улицы Ярославля

Примечания 

Волкова